Oriëntering (architectuur), het oriënteren van kerken en andere gebouwen op het oosten

Personen
 Aleid Rensen-Oosting
 Bieruma Oosting
 Gerrit Oosting
 Hendricus Oosting
 Hendrik Jan Oosting
 Jan Haak Oosting
 Jeanne Bieruma Oosting
 Jan Bieruma Oosting
 Joseph Oosting
 Marlous Oosting
 Marten Oosting
 Menno Oosting
 Simon Oosting
 Stefan Oosting
 Thijs Oosting
 Willem Oosting